Duryea (maiszetmeel), een merk maiszetmeel van Unilever
Duryea Motor Wagon Company, een historisch merk van auto's en motorfietsen
Duryea (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania